Кувалдин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Кувалдин, Виктор Борисович (род. 1943) — российский политолог и педагог.
 Кувалдин, Юрий Александрович (род. 1946) — русский писатель и литературный критик, издатель, журналист.